Adina – opera di Gioacchino Rossini
 Adina – nome proprio di persona ebraico maschile e femminile
 Adina – genere di piante della famiglia Rubiaceae
 Adina – città del Ghana
 Adina – città dell'India
 Adina – città del Pakistan
 ADINA – software
 Adina World Beat Beverages – azienda di bevande statunitense